Lamberton (Minnesota) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Lamberton (New Jersey) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Lamberton (West Virginia) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 15624 Lamberton – asteroide della fascia principale
 William Lamberton – vescovo scozzese